Суперкубок Казахстана по футболу 2010 года () — 3-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 14 марта 2010 года на стадионе «Астана Арена» в городе Астана. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2009 — «Актобе» и обладатель Кубка Казахстана сезона 2009 — «Атырау».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 2009
 Кубок Казахстана по футболу 2009

Примечания

Ссылки 

Суперкубок Казахстана по футболу
Март 2010 года
События 14 марта
Спортивные соревнования в Астане